Mercedes har flere betydninger:
 Mercedes (pigenavn) – et pigenavn. Se
 Mercedes-Benz – et bilmærke
 Mercedes GP – et Formel 1-team

 Steder
 Mercedes, Buenos Aires Provinsen, Argentina
 Mercedes, Corrientes, Argentina
 Mercedes, Camarines Norte, Filippinerne
 Mercedes, Eastern Samar, Filippinerne
 Mercedes, Texas, USA
 Mercedes, Uruguay